El municipio de Sumner (en inglés: Sumner Township) es un municipio ubicado en el condado de Fillmore en el estado estadounidense de Minnesota. En el año 2010 tenía una población de 458 habitantes y una densidad poblacional de 4,71 personas por km².

Geografía 
El municipio de Sumner se encuentra ubicado en las coordenadas . Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el municipio tiene una superficie total de 97.17 km², de la cual 97,17 km² corresponden a tierra firme y (0 %) 0 km² es agua.

Demografía 
Según el censo de 2010, había 458 personas residiendo en el municipio de Sumner. La densidad de población era de 4,71 hab./km². De los 458 habitantes, el municipio de Sumner estaba compuesto por el 96,94 % blancos, el 1,09 % eran amerindios, el 0,22 % eran asiáticos y el 1,75 % eran de una mezcla de razas. Del total de la población el 1,31 % eran hispanos o latinos de cualquier raza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Minnesota
Localidades del condado de Fillmore (Minnesota)